Pitohui est un nom vernaculaire et normalisé employé en français pour désigner plusieurs oiseaux 
de la famille des Pachycephalidae et d'autres de placement taxinomique indéterminé (incertae sedis), dont on pensait qu'ils étaient apparentés. Parmi ces derniers, certains ont la rare particularité d'être des oiseaux vénéneux.

Oiseaux appelés « Pitohui » en français 
Note : plusieurs noms peuvent désigner une même espèce. Les noms normalisés sont du CINFO, et la taxinomie est celle du Congrès ornithologique international (version 3.4, 2013).

 Pitohui à ventre clair – Pseudorectes incertus
 Pitohui bicolore – Pitohui dichrous
 Pitohui châtain – Colluricincla megarhyncha
 Pitohui de Bower – Colluricincla boweri
 Pitohui de Sangihe – Coracornis sanghirensis
 Pitohui des Palau – Pachycephala tenebrosa
 Pitohui des rochers – Colluricincla woodwardi
 Pitohui gris – Colluricincla harmonica
 Pitohui huppé – Ornorectes cristatus
 Pitohui noir – Melanorectes nigrescens
 Pitohui ombré – Colluricincla tenebrosa
 Pitohui rouilleux – Pseudorectes ferrugineus
 Pitohui variable – Pitohui kirhocephalus
 Pitohui menu - Colluricincla megarhyncha parvula

Nom d'oiseau ambigu